New Blood () — девятый студийный альбом британского рок-музыканта Питера Гэбриела, выпущенный в 2011 году на лейблах Real World/Virgin. Альбом состоит из различных композиций артиста, перезаписанных с симфоническим оркестром.

История создания 
Этот альбом  - продолжение проекта Scratch My Back, который представлял собой сборник оркестровых кавер-версий перепетых Гэбриелом. Идея New Blood возникла после того, как оркестр начал исполнять новые аранжировки старых композиций Гэбриела во время гастрольного тура Scratch My Back Tour (во второй половине программы). Работая над альбомом, Гэбриел продолжил сотрудничество с аранжировщиком , который помогал ему в работе над предыдущим диском. Первоначально он планировал перезаписать песни на самодельных инструментах, однако так и не смог подобрать к ним нужный музыкальный диапазон и тональность.

«По правде говоря, я не хотел наполнять новый альбом одними лишь хитами», — говорил Гэбриел в интервью , — «Это означало, что в нём точно не будет „Sledgehammer“… также я сомневался по поводу „Red Rain“ и насчёт „Don’t Give Up“ без Кейт [Буш], однако, всё-таки решил, что они подойдут [для этого звучания]. В итоге получилось хорошо».

В альбом вошла новая песня «A Quiet Moment», которая появилась из-за желания музыканта поместить особняком композицию «Solsbury Hill» — включённую в диск из-за её огромной популярности — от остальной части альбома. Первоначально «Solsbury Hill» и остальной материал пластинки должна была разделять пауза длиной в три минуты, однако Гэбриел решил, что это введёт людей в замешательство, в итоге поместив на её место песню «A Quiet Moment» (музыкант иронично обыграл её название — «Тихий отрезок», записав для неё звуки природы на вершине холма Солсбери-Хилл).

Отзывы критиков 
Музыкальный обозреватель газеты The Independent Энди Джилл поставил альбому три звезды из пяти, прокомментировав: «Преобладающие ощущения — благоговейное удивление, величественные трубы в Downside Up, зажигательные духовые в „San Jacinto“ и „In Your Eyes“, или ожидаемое напряжение, особенно в эмоциональных шквальных проигрышах „Red Rain“ и „The Rhythm of the Heat“».

В свою очередь, рецензент Evening Standard Пит Кларк присудил пластинке четыре звезды из пяти, отметив: «В типичной для себя манере Гэбриел отстранился от очевидного выбора: здесь нет „Sledgehammer“ или „Biko“. Вместо этого он и Джон Меткалф выбрали песни, которые могли бы лучше всего извлечь выгоду из серьёзной переработки. По большей части, это большой успех».

Публицист журнала   заявил, что альбом получился более успешным, чем Scratch My Back, написав: «Строгие струнные аранжировки композитора Джона Меткалфа [отлично] обрамляют драматичность песен, „San Jacinto“, „In Your Eyes“ и „Red Rain“, хотя [по моему мнению] любые ритмичные струнные имеют склонность звучать как саундтреки Бернарда Херрмана к фильмам Хичкока». «Альбом хорош для езды на кабриолете по йоркширским долинам, играя в прятки с солнцем» — подытожил автор.

Список композиций

Бонус-треки

Чарты

Примечания

Ссылки

Альбомы Питера Гэбриела
Альбомы Virgin Records